Il campionato mondiale di Superbike 1996 è la nona edizione del campionato mondiale Superbike riconosciuta ufficialmente dalla FIM.

Le prove, con qualche modifica nell'ordine di effettuazione, rimasero le stesse 12 dell'anno precedente: 8 gran premi si disputarono in Europa, 2 in Asia, 1 in Australia e 1 negli Stati Uniti.

Il titolo piloti fu vinto da Troy Corser con 7 vittorie in gara, mentre la Ducati conquistò per il sesto anno consecutivo il titolo costruttori.

Calendario

Classifiche

Classifica piloti

Sistema di punteggio

Classifica costruttori

|}

Collegamenti esterni